X50 ou X-50 peut faire référence à :
 Boeing X-50, un drone américain ;
 Proton X50, une automobile du constructeur automobile malaisien Proton ;

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres